Борукаев Олег Борисович (род. 12 августа 1965, Москва, РСФСР, СССР) – российский военачальник, генерал-полковник (10.06.2017).

Семья 
Осетин. Из семьи военнослужащего (отец, Борис Рамазанович Борукаев (1939—1996), впоследствии дослужился до генерал-лейтенанта, начальник штаба внутренних войск МВД России в 1992—1995 годах). В 1982 году окончил Минское суворовское военное училище.

Биография 
В Вооружённых силах СССР с 1982 года, член КПСС. В 1986 году окончил Орджоникидзевское ВВККУ МВД СССР имени С.М. Кирова, в 1994 — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1999 году окончил адъюнктуру при Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации, в 2006 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские звания «капитан» и «подполковник» получил досрочно.

С августа 2007 по январь 2009 года — командир 98-й дивизии внутренних войск МВД России (Северск, Томская область).

До 2014 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного регионального командования внутренних войск МВД России.

В январе 2014 года назначен начальником управления по охране важных государственных объектов, специальных и воинских грузов Главного командования внутренних войск МВД России — заместителем начальника главного штаба внутренних войск. С 30 июня 2016 года — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. Кандидат военных наук.

Высшие воинские звания 
 Генерал-майор (2008)
 Генерал-лейтенант (21 февраля 2015 года)
 Генерал-полковник (10 июня 2017)

Награды 
 Орден Александра Невского (2017)
 орден Мужества
 орден «За военные заслуги»
 медаль Суворова
 медали
 наградное оружие

Примечания

Источники 
 Биография и фотография на сайте «Осетины»
 Биография и фотография на официальном сайте Росгвардии России

Выпускники Минского суворовского военного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Персоналии Росгвардии
Военнослужащие внутренних войск МВД России